Het seizoen 2020/21 van de Bundesliga was het 58ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. De competitie begon op 18 september 2020 en eindigde op 22 mei 2021. Bayern München werd voor de negende keer op rij en voor de 31ste keer in het totaal landskampioen, waarvan 30 keer sinds de invoering van de Bundesliga. Werder Bremen en Schalke 04 zakten af naar de 2. Bundesliga.

Teams 
De volgende teams nemen deel aan dit seizoen in de Bundesliga:

Trainerswissels

Ranglijst

Eindstand

Legenda 

Omdat Borussia Dortmund de DFB-Pokal won en al geplaatst was voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2021/22, mocht de nummer 6 van de ranglijst instromen in de groepsfase van de UEFA Europa League 2021/22, terwijl de nummer 7 zich plaatste voor de play-offronde van de UEFA Europa Conference League 2021/22.

Play-offs

Promotie/degradatie

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers

Assists

Hattricks 

4 De speler scoorde viermaal gedurende de wedstrijd.

Wedstrijden zonder tegendoelpunten

Nederlanders 
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2020/21 uitkwamen in de Bundesliga.

Individuele prijzen

Maandelijkse prijzen

Jaarlijkse prijzen 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2020/21